Tower of London (gebouw), een gebouwencomplex in Londen
Tower of London (De Boeck), een compositie van de Belgische componist Marcel De Boeck
Tower of London (1939), een film van Rowland V. Lee
Tower of London (1962), een film van Roger Corman